Puppa ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Puppa (* 1947), italienische Industriedesignerin 
 Daren Puppa (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Puppa (Nunatak), Nunatak der Sør Rondane, Königin-Maud-Land, Antarktika